Bennent:
 Anne Bennent, une actrice suisse
 David Bennent, un acteur suisse
 Heinz Bennent, un acteur de cinéma et de théâtre allemand